Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2012 (, также известен как 2012 888真人 Welsh Open — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Ньюпорте, Уэльс, с 13 по 19 февраля 2012 года. Победителем стал Дин Цзюньхуэй, обыгравший в финале Марка Селби со счётом 9:6.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 30 000
 Финалист: £ 15 000
 Полуфиналисты: £ 7 500
 Четвертьфиналисты: £ 5 600
 1/8 финала: £ 4 000
 1/16 финала: £ 2 500
 4-й раунд квалификации: £ 1 600
 3-й раунд квалификации: £ 1 250
 Высший брейк в квалификации: £ 500
 Высший брейк в основной стадии: £ 1 000
 Общий призовой фонд: 201 500 + приз за максимальный брейк

Результаты

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Матчи квалификации прошли с 8 по 11 февраля 2012 года в Академии снукера в Шеффилде.

* Матчи состоялись 13 февраля в Ньюпорте.

Сенчури-брейки

Квалификация 
 142, 113, 111 Энди Хикс
 141, 116, 100 Сэм Бэйрд
 138 Стюарт Каррингтон
 137 Пол Дэвисон
 135 Курт Мэфлин
 134, 112 Дэвид Моррис
 134 Том Форд
 128 Юй Дэлу
 126 Адам Даффи
 123, 120, 104 Сяо Годун
 122, 101 Барри Хокинс
 113 Джерард Грин
 113 Стив Дэвис
 112, 109 Дэвид Гилберт
 112 Лю Чуан
 111 Майк Данн
 108, 106 Иан Маккалох
 106 Тони Драго
 102 Марко Фу

Основной турнир 
 145, 124, 110, 103 Марк Селби
 141 Мэттью Стивенс
 139, 125, 102, 101 Ронни О'Салливан
 136 Сэм Бэйрд
 135 Нил Робертсон
 133 Марк Уильямс
 131, 111, 101 Стивен Магуайр
 130, 124 Дин Цзюньхуэй
 129 Стивен Ли
 126 Шон Мёрфи
 123 Барри Хокинс
 121 Марк Аллен
 121, 117 Стив Дэвис
 109, 104, 100 Джадд Трамп

Примечания

Ссылки 

 Информация о турнире на World Snooker 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2012 год в снукере
2010-е годы в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 2012 году
Февраль 2012 года